Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1964/65. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали 
 По програма на 16 декември 1964

 Напред продължава Септемврийска слава (Михайловград).

1/8 финали 
 По програма на 7 и 21 април 1965

1/4 финали 
 По програма на 26 май и 23 юни 1965

Полуфинали 
 По програма на 11 и 25 август 1955

Финал 

Голмайстори:
 За ЦСКА: Никодимов, Цанев и Кирилов;
 За Левски: Ив. Василев (ЦСКА) – автогол, Соколов.

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6